Abdul Carrupt (Genf, Svájc, 1985. december 28. –) bissau-guineai labdarúgó, a svájci Étoile Carouge középpályása.

Források 

1985-ben született személyek
Bissau-guineai labdarúgók
Az FC Sion labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Az FC Chiasso labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Stade Nyonnais labdarúgói
Az Étoile Carouge FC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek